De Fédération Internationale de Natation (FINA) is de overkoepelende internationale zwembond, die werd opgericht op 19 juli 1908 in Manchester, Verenigd Koninkrijk. Verantwoordelijk voor de oprichting waren acht Europese landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije en Zweden. In december 2022 besloot de 
FINA op een buitengewoon congres te Melbourne de naam van de organisatie te wijzigen in World Aquatics.

De federatie gaat niet alleen over lijnzwemmen, maar behartigt ook de overige vormen van zwemsport: synchroonzwemmen, schoonspringen, waterpolo en openwaterzwemmen. De FINA organiseert (sinds 1973) onder meer de Wereldkampioenschappen zwemmen. In samenwerking met het IOC organiseert de zwemfederatie om de vier jaar de Olympische zwemkampioenschappen.

Zie ook 
 Koninklijke Belgische Zwembond (KBZB)
 Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB)

Externe links 
 Officiële website

Mondiale sportbond
Zwembond